Jasné hvězdy jsou jasné proto, že mají vysokou zářivost nebo jsou blízko.
Zde je 90 nejjasnějších hvězd viditelných ze Země ve viditelném světle (zdánlivá hvězdná velikost menší nebo rovna +2,50).

Přesné pořadí není definované, neboť některé z hvězd jsou proměnné (označené var) a jsou zde statistické odchylky v měřených hodnotách.
Dvojhvězdy jsou zde vypsané odděleně, zatímco jiné seznamy mohou jejich jasnosti kombinovat.

Seznamy hvězd
Hvězdy